En Pologne, Zygmuntów peut désigner : 

dans la voïvodie de Łódź
 Zygmuntów, village du powiat de Łowicz, 
 Zygmuntów, village du powiat de Łódź-est,
 Zygmuntów, village du powiat de Pabianice, 
 Zygmuntów, village du powiat de Radomsko,
 Zygmuntów, village du powiat de Wieruszów.

dans la voïvodie de Lublin
 Zygmuntów, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Zygmuntów, village.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Zygmuntów, village.